

Patronyme 

 A. J. Seymour, écrivain guyanais
 Alan Seymour, écrivain australien
 Anne Seymour, actrice américaine (1909-1988)
 Benjamin Seymour, homme politique canadien
 Carolyn Seymour (1947-), actrice britannique
 Charles Seymour (1662-1748), historien américain
 Clarine Seymour (1898-1920), actrice américaine du cinéma muet
 Dan Seymour (1915-1993), acteur américain
 David Seymour (1911-1956), photographe
 , plusieurs personnes
 Elizabeth Seymour (1716-1776), 2e baronne Percy, pair britannique
 Elizabeth Seymour du Somerset, britannique
 Ethel Seymour (1880-1963), gymnaste britannique
 Forrest W. Seymour, journaliste américain
 Frederick Seymour (1820-1869), gouverneur de Colombie-Britannique
 George Seymour (1763-1848), homme politique britannique
 George Hamilton Seymour (1797–1880), diplomate britannique
 Gerald Seymour (1941-), écrivain britannique
 Gordon Seymour, pseudonyme de Charles Waldstein
 Henry Seymour (1729-1807), amant anglais de Madame du Barry
 Henry Seymour, également connu sous le nom de Henry Seymour-Conway (1746-1830), homme politique britannique
 Henry Seymour King (1852-1933), banquier, alpiniste et homme politique conservateur britannique
 Horace Seymour (1791-1851) homme politique britannique
 Horatio Seymour (1810-1886), homme politique américain
 Hugh Seymour (1759-1801), officier de la Royal Navy
 Hugh Henry John Seymour (1790-1821), officier de l'armée britannique et homme politique
 James Seymour, artiste britannique
 Jane Seymour (1951-), actrice américaine
 Jeanne Seymour (1508-1537), troisième femme de Henri VIII d'Angleterre
 Jeanni Seymour (1992-), triathlète sud-africaine
 , plusieurs personnes
 Mark Seymour, musicien australien
 Martin Seymour-Smith, écrivain britannique
 Michael Seymour (1768-1834), amiral britannique
 Miranda Seymour, écrivain britannique
 Nick Seymour, guitariste australien
 plusieurs 
 Phil Seymour (1952-1993), chanteur américain
 Philip Seymour Hoffman (1967-2014), acteur et réalisateur américain
 Lord Robert Seymour (1748–1831), homme politique britannique
 Robert Seymour (1798-1836), Dessinateur, caricaturiste, illustrateur britannique
 Seymour Skinner, personnage jouant le rôle du directeur d'école dans la série américaine Les Simpson
 Stephanie Seymour (1968-), modèle américain
 Steve Seymour (1920-1973), athlète américain
 Thomas Seymour (1509-1549), homme politique anglais et frère de Jeanne Seymour
 William Seymour (1870-1922), religieux pentecôtiste
 William Kean Seymour (1887–1975), écrivain britannique

Famille aristocratique britannique

Duc de Seymour (voir duc de Somerset) 
 Edward Seymour ( duc de Somerset) (vers 1500-1552)
 William Seymour ( duc de Somerset) (1588-1660), aristocrate et diplomate anglais
 William Seymour ( duc de Somerset) (1654-1671)
 John Seymour ( duc de Somerset) (avant 1646-1675), pair et député anglais
 Francis Seymour ( duc de Somerset) (1658-1678)
 Charles Seymour ( duc de Somerset) (1662-1748), homme politique et courtisan anglais
 Algernon Seymour de Somerset (1684-1750)
 Edward Seymour  de Somerset (1701-1757)
 Edward Seymour II de Somerset (1717-1792)
 Webb Seymour de Somerset (1718-1793)
 Edward St Maur de Somerset (1775-1855)
 Edward Adolphus Seymour de Somerset (1804-1885)
 Archibald Seymour de Somerset (1810-1891)
 Algernon St Maur de Somerset (1813-1894)
 Algernon Seymour de Somerset (1846-1923)
 Edward Seymour de Somerset (1860-1931)
 Evelyn Seymour de Somerset (1882-1954)
 Percy Seymour de Somerset (1910-1984)
 John Seymour de Somerset (1952)
 Sebastian Seymour ()

Comte d'Hertford 
 Edward Seymour ( comte d'Hertford) (1539-1621), homme politique britannique
 William Seymour de Hertford (1588-1660)

Marquis d'Hertford 
 Francis Seymour-Conway (1679-1732)
 Francis Seymour-Conway ( marquis d'Hertford) (1718-1794), diplomate britannique
 Francis Seymour-Conway III de Hertford (1718-1794)
 Francis Seymour-Conway IV de Hertford (1743-1822)
 Francis Seymour-Conway V de Hertford (1777-1842)
 Richard Seymour-Conway VI de Hertford (1800-1870)
 Francis Seymour VII de Hertford (1812-1884)
 Hugh Seymour  de Hertford (1843-1912)
 George Seymour de Hertford (1871-1940)
 Hugh Seymour II de Hertford (1930-1997)
 Henry Seymour de Hertford (1958)
 William Seymour de Yarmouth () (jusqu'en 1997: vicomte Beauchamp).

Patronyme anglais